Allsvenskan i handboll 1956/1957 vanns av Örebro SK, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Rune Åhrling, Örebro SK - 18 matcher, 124 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1956
Fotboll i Sverige 1957
1956/1957
Handbollssäsongen 1956/1957